Boldizsár est prénom hongrois masculin.

Étymologie

Personnalités portant ce prénom 
 
 Boldizsár Bodor, footballeur.
 Boldizsár Báthory, prince.

Notes et références 

Prénom hongrois
Prénom masculin